«Чанг: Драма в глуши» (, , ) — совместный художественно-документальный немой приключенческий фильм 1927 года, снятый режиссёрами из США Мерианом К. Купером и Эрнестом Б. Шёдсаком и непрофессиональными сиамскими актёрами из народа лао, которые в этом фильме играли самих себя. Место съемок было расположено в джунглях тогдашнего Сиама и в настоящее время приходится на границу современных северного Лаоса и Таиланда.

Фильм был снят компанией «Famous Players-Lasky», подразделением «Paramount Pictures». В 1929 году фильм был номинирован на премию «Оскар» за уникальное художественное исполнение.

21 ноября 2000 впервые выпущен на DVD компанией «Image Entertainment».

Сюжет 
Фильм о бедном крестьянине Кру из одного из племён народа лао, проживающего в начале 20 века в джунглях Сиама и о борьбе его семьи за выживание в джунглях. Показанный в фильме земледелец Кру бьётся за свой отвоёванный у джунглей участок земли с леопардами, тиграми и даже со стадом слонов.

Съёмки и монтаж 
Сам фильм представляет собой в основном документальную съёмку реальной жизни семьи Кру, хотя некоторые наиболее зрелищные и опасные сцены были постановочными и их также приходилось несколько раз переснимать.

Сопроводительный текст к фильму впоследствии написал известный путешественник русского происхождения Ахмед Абдулла.

Реакция 
Автор и кинокритик Леонард Малтин дал фильму 3,5 из 4 звёзд, назвав его «увлекательным этнографическим документальным фильмом-повествованием». Мордаунт Холл из «The New York Times» похвалил фильм, назвав его «ярким и захватывающим».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Paramount Pictures
Документальные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы США 1927 года
Фильмы Сиама
Фильмы Лаоса
Фильмы Таиланда
Чёрно-белые документальные фильмы
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1920-х годов